Dette er en liste over fodboldspillere fra F.C. København, dvs. fodboldspillere, som har spillet mindst en kamp for (eller er i den nuværende spillertrup) hos den danske fodboldklub F.C. København.

Listen viser  den nuværende spillertrup og de tidligere spillere hvilken spillerpositionen (fx målmand eller angriber) spillerne har haft, hvilken periode spillerne har spillet for klubben, antallet af kampe og antallet af mål samt om vedkommende har været årets spiller. Endelig er der oplysning om spillerens nationalitet.

Nuværende spillertrup

Spillere aktuelt lejet ud til andre klubber

Tidligere spillere

Se også 

 
Lister over sportsudøvere